Rovner oder Rowner ist der Name folgender Personen:

 Anton Rovner (* 1970), US-amerikanischer Komponist, Musikkritiker und Musiktheoretiker
 Arkady Rovner (1940–2019), US-amerikanischer Schriftsteller und Philosoph
 Dmitri Ossipowitsch Rowner (1908–1986), sowjetischer Schachspieler 
 Eduardo Rovner (1942–2019), argentinischer Dramaturg, Schriftsteller und Musiker
 Michal Rovner (* 1957), israelische Künstlerin

Rowner bezeichnet auch:
 Rowner (Hampshire), Stadtteil von Gosport in New Hampshire, England